

Geografia 
Blue Mountain, città nello stato dell'Alabama negli Stati Uniti d'America
Blue Mountain, città nello stato dell'Arkansas negli Stati Uniti d'America
Blue Mountain, città nello stato del Mississippi negli Stati Uniti d'America
Blue Mountain Lake (villaggio), villaggio nello stato di New York, Stati Uniti d'America
Blue Mountain (New York), cima dei monti Adirondack nello stato di New York, Stati Uniti d'America
Blue Mountain, stazione sciistica canadese

Altro 
Blue Mountain, gruppo musicale americano di genere Alternative country e Roots rock